Thermobacteria o grupo DST es un clado o grupo filogenético de bacterias gramnegativas propuesto en 2020 que en su mayoría son bacterias termófilas, y está conformado por los filos Deinococcus-Thermus, Synergistetes, Thermotogae y los filos más estrechamente emparentados con ellos que con las otras bacterias. Según el análisis filogenético este grupo forma parte de Terrabacteria y conforma el clado más basal de dicho grupo. 

Las bacterias de este grupo pueden ser aerobicas o anaeróbicas que habitan mayormente en medios acuáticos y raras veces en depósitos petroliferos. La gran mayoría son termófilas con formas que van desde hipertermófilos hasta extremófilos. Esto significa que pueden vivir con temperaturas de 45° a más de 100°. Algunas pueden ser patogénos como Synergistetes o Fusobacteria a veces incluido.

Los análisis filogenéticos por otro lado, sugieren que este grupo puede abarcar en su gran extensión a los filos Acetothermia, Caldiserica, Calescamantes, Dictyoglomi, Fervidibacteria, Pyropristinus, Aerophobetes y posiblemente según otros análisis filogenéticos a Aquificae, Thermodesulfobacteria, Atribacteria, Coprothermobacterota y Fusobacteria.

Cavalier-Smith (2020) propone que este clado puede llamarse Thermobacteria con rango de infrareino el cual puede ser parafilético y que puede subdividirse en cuatro filos simples de manera monofilética: Aquithermota (Aquificae y relacionados), Synthermota (Synergistetes, Thermotogae, Dictyoglomi, Caldiserica y relacionados), Hadobacteria (Deinococcus-Thermus) y Fusobacteria.

Filogenia 

El análisis filogenético (2020) sugiere que este grupo estaría relacionados con las restantes bacterias del siguiente modo:

Por otra parte las relaciones internas podrían ser aproximadamente las siguientes según los análisis moleculares:

El análisis filogenético de (2020) sugiere que el filo Aquificae estaría fuera de este grupo y Terrabacteria ya que se situaría dentro de Gracilicutes como más cercano a las proteobacterias. Sin embargo Cavalier-Smith si los incluye en su propuesta taxonómica y filogenética junto con Fusobacteria, Thermodesulfobacteria y Coprothermobacter.

Según Cavalier-Smith (2020) las relaciones podrían ser las siguientes e incluiría otras bacterias:

Referencias 

Bacteria